Живой огонь:

 Живой огонь — у славян огонь, добываемый древнейшим способом, преимущественно трением дерева о дерево.
 Живой огонь — третий концертный альбом группы Ария, выпущенный в 2004 году.